

Toponymes 
 Casillas est une commune espagnole de la province d'Ávila.
 Casillas est une ville du Guatemala de Santa Rosa.
 Casillas de Coria est une commune espagnole de la province de Cáceres.
 Casillas de Flores est une commune espagnole de Salamanque.

Patronymes 
 Giovani Casillas est un footballeur mexicain évoluant au Chivas de Guadalajara.
 Iker Casillas est un footballeur espagnol ayant évolué au Real Madrid Club de Fútbol.
 Jaime Casillas est un acteur et producteur de cinéma mexicain.
 Salvador Vega Casillas est depuis 2006 le Secrétaire de la Fonction publique du Mexique.